Sabotage může být:

 Sabotage – album skupiny Black Sabbath (1975)
 Sabotage/Live – album hudebníka Johna Calea (1979)
 Sabotage (videohra) – videohra (1981)
 Sabotage (píseň) – píseň a singl Beastie Boys z alba Ill Communication (1994)
 Sabotage (rapper) (1979–2003) – brazilský rapper